Bemanevika – comune del Madagascar
 Bemanevika Est – comune del Madagascar
 Bemaneviky Ouest – comune del Madagascar